Księstwo Moskiewskie – państwo rosyjskie w latach 1240–1340
 Wielkie Księstwo Moskiewskie – państwo rosyjskie w latach 1340–1547